K72 ou K.72 peut faire référence à :
 Insuffisance hépato-cellulaire, non classée ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Godetia (K72), une corvette de la Royal Navy ;
 « Inter natos mulierum », offertoire « pro festo Sancti Joannis Baptistae », un offertoire pour chœur à quatre voix, cordes et orgue (K.72) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 72, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres